EP3 — п'ятий міні-альбом американської групи Pixies, який був випущений 24 березня 2014 року.

Композиції 
 Bagboy – 4:53
 Silver Snail – 3:29
 Ring the Bells – 3:35
 Jaime Bravo"– 4:24

Джерела 
 EP3  last.fm

Альбоми Pixies